Die Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 76 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gourdan-Polignan.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Saint-Béat,
 Communauté de communes du Haut Comminges und
 Communauté de communes du Pays de Luchon.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Saint-Béat und Lez in die Commune nouvelle Saint-Béat-Lez auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 76.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Pyrenees Haut Garonnaises
Gegründet 2016